Niemcy:
 Frohburg – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Lipsk

Inne:
 Frohburg – ród
 Ruina zamku Frohburg